Musikens hus eller Musikens Hus kan syfta på:

 Konserthus
 Musikens Hus, Göteborg
 Uppsala Konsert & Kongress, även kallat Musikens hus